Jambo-vermelho, jambo-rosa, jambo-branco (en), que são frutas de Jambeiros,
ou ainda:
Editora Jambô
Aisha Jambo
José Jambo Filho
Jambo & Ruivão

Veja também
Iambo - unidade rítmica poética

Desambiguação